Лесняки — название населённых пунктов:

 Лесняки — деревня в Волковысском районе Гродненской области Белоруссии.
 Лесняки — село в Старовыжевском районе Волынской области Украины.
 Лесняки — до 1957 года поселок, теперь часть города Яготин Киевской области Украины.